Il sacco di Roma, film diretto da Enrico Guazzoni e Giulio Artistide Sartorio (1923)
Il sacco di Roma, film diretto da Ferruccio Cerio (1953)